Cybaeina sequoia est une espèce d'araignées aranéomorphes de la famille des Cybaeidae.

Distribution 
Cette espèce est endémique de Californie aux États-Unis.

Publication originale 
 Roth, 1952 : Notes and a new species in Cybaeina. The Pan-Pacific Entomologist, , .

Liens externes

Notes et références 

Cybaeidae
Espèce d'araignées (nom scientifique)
Faune endémique de Californie